Livermore peut faire référence à :

Patronyme 
 Mary Livermore, une journaliste américaine et militante des droits des femmes.

Toponymes 
Aux États-Unis, 
 Livermore, une ville de Californie, située dans le comté d'Alameda ;
 Livermore, une ville du comté de Humboldt, en Iowa ;
 Livermore, ville située au Kentucky ;
 Livermore, une ville dans le Maine.

Autres 
 L'ampoule de Livermore ou ampoule centenaire est une ampoule électrique d'une puissance de quatre watts, qui brillerait depuis 1901.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme